Duchess — песня британской рок-группы The Stranglers, девятым треком вошедшая в четвёртый студийный альбом группы The Raven, выпущенный в сентябре 1979 года лейблом United Artists Records. «Duchess» (композиция всех четырёх участников группы) вышла синглом и поднялась до 14# в UK Singles Chart. Видеоклип к синглу, в котором музыканты изображали участников церковного хора, признанный богохульственным, был запрещён к показу на BBC.

Отзывы критики 
Как отметил рок-критик Стюарт Мэйсон, песня «Duchess» явилась полнейшей неожиданностью для тех, кто привык видеть в The Stranglers «с этим их нагло-вызывающим поведением и с музыкой, соединившей претенциозность The Doors с паб-роковым битом, почти самопародию». Отмечая синтезаторную мелодичность Дэйва Гринфилда и фуззовый бас Бернела, рецензент Allmusic называет песню «обезоруживющим пауэр-поп-образцом», с неожиданными гармониями в духе The Hollies.

Содержание 
«Герцогиня с Террасы так и не повзрослела. Надеюсь, этого не случится никогда» () — такими словаим начинается песня, текст которой напоминает живописную зарисовку, натюрморт. Её персонаж неподвижен, как и её дом, как и картинка на экране сломавшегося телевизора (). Ничего не происходит: дом кажется пустым и безмолвным (). Герцогиня занята тем, что убивает время, которого у неё предостаточно ().

Герцогиня не знает ничего, кроме собственной родословной. Стоит только ей произнести слова — что «…она — наследница, дочь Генри и — ей нужен мужчина» («Боже сохрани!» — следует повторяющаяся реплика). (), как «…все эти Родни <сокращение от аристократического „Родерик“> уже выстраиваются в очередь. Боже сохрани!» — Многократным повторением этих слов и завершается песня.

Участники 
 Хью Корнуэлл — гитара, вокал
 Жан-Жак Бернел — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэйв Гринфилд — клавишные, бэк-вокал
 Джет Блэк — ударные
 Продюсер — Алан Уинстенли
 Звукоинженер — Стив Чёрчъярд
 Дизайнер — Джон Пэш ()

Издания 
 1979 — The Raven EMI Music Distribution
 1980 — Stranglers IV IRS
 1982 — The Collection 1977-1982 2:33 EMI Music
 1989 — Singles (The UA Years) 2:31 Liberty Records
 1990 — Greatest Hits 1977—1990 2:30 Epic Records
 1992 — The Old Testament 2:30 EMI Europe Generic
 1996 — Saturday Night Sunday Morning Castle Music Ltd.
 1996 — Saturday Night Eagle Rock
 1997 — 1979: A Time to Remember 2:35 A Time To Remember
 1997 — Access All Areas 2:11 Voiceprint Records
 1997 — Friday the Thirteenth: Live at the Royal Albert Hall Tokuma Records
 1997 — Friday the Thirteenth: Live at the Royal Albert Hall 2:20 Cleopatra Records
 1997 — The Best of the Stranglers [Promo] 2:13 Daily Star
 1997 — The Hit Men 1977—1991 2:30 EMI Music Distribution
 1998 — BBC Sessions: Live at Hammersmith Odeon 81 2:30 EMI Music Distribution
 1999 — Hits and Heroes 2:30 EMI Music Distribution
 1999 — Postpunk Chronicles: Scared to Dance 2:32 Rhino
 1999 — Punk, Proud & Nasty 2:20 Cleopatra
 2001 — 5 Live 01 2:25 SPV
 2001 — The UA Singles '77-'79 :20 EMI Music Distribution
 2001 — The Very Best Stranglers Album Ever 2:30 EMI Music Distribution
 2002 — Clubbed to Death: Greatest Hits Remixed 4:58 Stable
 2002 — Lies and Deception 2:20 Snapper
 2002 — Live in Poland SMD
 2002 — Peaches: The Very Best of the Stranglers 2:28 EMI Music Distribution
 2003 — Apollo Revisited 2:39 Dynamic
 2003 — Glasgow Apollo 23.11.81 4:20 Import
 2003 — Live at the Apollo '81 2:30 Zenith
 2003 — Live N Sleazy 2:20 Import
 2003 — The Video Collection 1977—1982 2:29 Capitol Records
 2005 — Peaches — Golden Brown — Strange Little Girl 2:26 EMI Music Distribution
 2006 — Very Best of the Stranglers 2:30 BMG International
 2007 — Story So Far 2:31 EMI Music Distribution
 2007 — The Stranglers [Black Box] 2:18 Black Box
 2007 — Top of the Pops 1979 2:31 EMI Records
 2008 — This Is 1979 2:32 Mixed Repertoire
 2008 — Top of the Pops Collection [43 CD] EMI Gold
 2009 — Dorfpunks 2:29 PIAS

Примечания 

Песни 1979 года
Синглы 1979 года
Песни The Stranglers